Allières steht für:

 Allières, eine Gemeinde im französischen Département Ariège

Allières ist der Familienname folgender Personen:
 Annick Allières (* 1930), französische Schauspielerin
 Jacques Allières (1929–2000), französischer Romanist, Dialektologe und Baskologe